Sant'Alessio (Lucca), een plaats in de Italiaanse gemeente Lucca
 Sant'Alessio in Aspromonte, een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria, regio Calabrië 
 Sant'Alessio Siculo, een gemeente in de Italiaanse provincie Messina, regio Sicilië 
 Sant'Alessio con Vialone, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia, regio Lombardije 
 Santi Bonifacio e Alessio, een basiliek te Rome

Zie ook 
 Alessio
 Saint-Alexis